Арвела́дзе () — грузинське прізвище.

Відомі носії 

 Арвеладзе Георгій (1978) — грузинський політик.
 Арвеладзе Леван Гівійович (1993) — український футболіст.
 Арвеладзе Шота (1973) — грузинський футболіст.